В данный список включены хиты, которые возглавляли американский чарт альтернативной и современной рок-музыки Alternative Songs журнала Billboard по итогам каждой недели года. Впервые еженедельный хит-парад для этого жанра рок-музыки журнал опубликовал 10 сентября 1988 года под названием Modern Rock Tracks на основе динамики наиболее часто проигрываемых песен рок-радиостанциями США по данным Nielsen BDS. С сентября 2009 года он называется Alternative Songs. Существует также радио рок-чарт Hot Mainstream Rock Tracks. Вместе с данными по всем форматам продаж (физические носители, интернет, видео) они все вместе составаляют объединённый рок-чарт Rock Songs.

Информация 
Наибольшее количество песен № 1 в чарте имеет группа Red Hot Chili Peppers, 11 песен которой поднимались на вершину хит-парада. Группа Green Day поднималась на 1-ю строчку 9 раз, а группы U2 и Linkin Park — по 8 раз. Дольше всего на вершине (18 недель) пробыла песня «The Pretender» группы Foo Fighters.

Списки синглов №1 по годам

См. также 
 Список хитов №1 в чарте Mainstream Rock Tracks
 Список хитов №1 в чарте Hot R&B/Hip-Hop Songs
 Список альбомов №1 в США
 Список кантри-хитов №1

Литература 
 Joel Whitburn’s Rock Tracks: Mainstream Rock 1981—2002 * Modern Rock 1988—2002. — 2003. ISBN 0898201535

Примечания

Ссылки 
  Хит-парад Alternative Tracks на этой неделе

Синглы, возглавлявшие чарты Billboard
Списки хитов № 1 в США
Рок-чарты